Нарейши — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Нарейши — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Нарейши — деревня в Мядельском районе Минской области.